Кубат () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кубат, Богумил (14 февраля 1935, Ческа-Тршебова, Чехословакия — 12 мая 2016, Хомутов, Чехия[2]) — чехословацкий борец греко-римского и вольного стилей.
 Кубат, Карел (род. 13 июня 1988, Литвинов, Чехия) — чешский хоккеист, защитник.

См. также 
 Кубатов
 Актан Арым Кубат (род. 1957) — кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер.